Název Jarošov má více míst:
 Jarošov (okres Svitavy), obec v okrese Svitavy
 Jarošov nad Nežárkou, obec v okrese Jindřichův Hradec
 Jarošov (Uhelná Příbram), část městyse Uhelná Příbram v okrese Havlíčkův Brod
 Jarošov (Uherské Hradiště), část města Uherské Hradiště v okrese Uherské Hradiště, v obci se nachází Jarošovský pivovar
 Jarošov (Svitavská pahorkatina), kopec (539 m n. m.) na území obce Jarošov v okrese Svitavy, na němž se nachází Toulovcova rozhledna

Související články 
 Jarošovský pivovar

Externí odkazy